Rutilicus pot referir-se a dos estels diferents a la constel·lació d'Hèrcules:

 Beta d'Hèrcules (β Herculis / 27 Herculis), anomenada formalment Kornephoros, l'estel més brillant de la constel·lació amb magnitud 2,78.
 Zeta d'Hèrcules (ζ Herculis / 40 Herculis), de magnitud 2,89.
Hèrcules